Мессе, Джованни
 Мессе - коммуна Франции